Шейкин
 Шейкин, Александр Ефремович (1909—1994) — советский учёный-строитель, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1969).
 Шейкин, Алексей Николаевич (род. 1942) — советский художник.
 Шейкин, Артём Геннадьевич (род. 1980) — российский политик.
 Шейкин, Аскольд Львович (1924—2015) — советский писатель-фантаст, сценарист, автор более 20 книг, переведённых на многие языки мира.
 Шейкин, Иван Трофимович (1915—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шейкин, Эдуард Константинович (1929—1998) — советский художник-постановщик.
 Шейкин, Юрий Вячеславович (1963—2011) — советский и узбекистанский футболист, вратарь.

 Шейкина, Татьяна Павловна (род. 1991) — российская футболистка.